Влади́мир Влади́мирович Барвéнко (род. 13 июля 1943, станица Раздорская, Ростовская область) — донской писатель, телевизионный публицист. Живёт в городе Шахты.

Биография 
Родился в семье служащих. После окончания средней школы работал на производстве, проходил службу в армии. Высшее образование получил в Шахтинском педагогическом институте на историко-филологическом факультете. Начинал трудовой путь рабочим (1961—1965), был преподавателем  общественных дисциплин в профессионально-техническом училище (1965—1978), работал журналистом, специальным корреспондентом, ведущим программы «Кадр» Ростовского областного телевидения (1978—1993), главным редактором и одним из создателей городской телекомпании «Орбита-Шахты» (1993—1999). Занимается телевизионной публицистикой.

Член Союза писателей России с 1993 года.

Творчество 
Первые произведения написаны о молодёжи и современниках. Печататься начал в молодежных газетах и журналах в 70-е годы XX века.

Успешно публиковался в популярном советском журнале «Крестьянка», переводился на языки дружественных СССР стран (журнал «Советский Союз»). Автор книжной прозы: «Трамвайное соло» (Ростовское издательство, 1987), повесть «Утро чудес» (М., «Молодая гвардия», 1989), «Золотой дождь» (Ростовское издательство, 1991), рассказ «Гон» (Ростовское издательство, 1992). Печатался в литературных журналах «Дон», «Юность», «Октябрь». Выпустил сборник стихов.
В 2008 году опубликованы повести «Временно не доступен» и «Проснуться и забыть», переиздан роман «Блистательный жираф».

Издания 
Изданы следующие произведения писателя:
 Трамвайное соло. Повесть. – Ростов-н/Д: Ростиздат, 1987.
 Утро чудес. Повесть. – М.: изд-во «Молодая гвардия», 1989.
 Повести и рассказы. – Ростов-н/Д: Ростиздат, 1991.
 Гон. Повести, рассказы. – Ростов-н/Д: Ростиздат, 1992.
 Блистательный жираф. Роман, рассказы. – Ростов-н/Д: Ростиздат, 2000.
 Мёд земного искушения. Стихи. – Ростов-н/Д: Ростиздат, 2002.
 Проснуться и забыть. Повести и роман. – Ростов-н/Д: изд-во «Акра», 2008.

Награды и звания 
Лауреат литературной премии им. Алексея Недогонова.

Литература 
 Справочник. Ростовское отделение Союза писателей России 1991-2012. Ростов-на-Дону. 2011г.
 Барвенко Владимир Владимирович // Культура Дона в лицах: эксклюзивное досье. – Ростов н/Д: АООТ «Ростов. кн. изд.-во», 1997. – С. 61.
 Барвенко В. В. // Дон литературный. Писатели России. Шолоховский край. XIX-XXI вв. - Ростов-на-Дону, 2006. – С. 131-133.
 Чупринин, С. Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. в 2 т. – М.: Варгиус, 2003. – Т. 1. – С. 115.
 Барвенко, В. Временно недоступен. Рассказ. Краткая биография автора / В. Барвенко // Грушевский мост. – 2008. - № 3(22). – С. 40-41.

Ссылки 
 Биография.ру
 Барвенко Владимир Владимирович. Союз писателей России, Ростовское региональное отделение.
 Писатель Барвенко Владимир

Выпускники вузов Ростовской области
Главные редакторы России
Персоналии:Шахты
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские поэты
Члены Союза писателей России
Писатели Ростовской области